Johnnie Walker (whisky), een producent van Schotse whiskys

Personen

Criminelen 
 John Walker Lindh (1981), die graag Johnny Walker genoemd wordt, een Amerikaan, veroordeeld wegens werkzaamheden voor de Taliban
 Johnny Walker, een van de Birmingham Six, zes mannen die valselijk beschuldigd en vastgezet zijn voor twee aanslagen in 1974 op pubs in Birmingham, Engeland, voordat ze werden vrijgepleit

Entertainment 
 Johnnie Walker (acteur) (1894–1949), een Amerikaanse acteur
 Johnny Walker (acteur) (1924–2003), een Indiase acteur
 Johnny "Big Moose" Walker (1927–1999), een Amerikaanse elektrische blues pianist en organist
 Johnnie Walker (DJ) (born 1945), een Britse radio diskjockey
 Johnny Walker (DJ) (1948–2004), een Amerikaanse radio diskjockey, echte naam: James Embry
 Johnny Walker, een rockmuzikant bij de Soledad Brothers

Militairen 
 Frederic John Walker (1896–1944), bijgenaamd "Johnnie" naar de whisky, een Britse anti-onderzeeër-expert tijdens de Tweede Wereldoorlog
 John Anthony Walker (1937–2014), een US Navy Warrant Officer veroordeeld wegens spionage voor de Sovjets

Sportlieden 
 Jonny Walker (bokser) (1819–1888), een Engelse vuistvechter
 Johnny Walker (honkbal) (1896–1976), een Amerikaanse binnenvelder bij honkbal
 Johnny Walker (Australian footballer) (1908–1980), een Australian footballer
 Johnny Walker (voetballer, 1928) (1928–2019), een Schotse voetballer die uitkwam voor Wolverhampton Wanderers, Southampton en Reading
 Johnny Walker (voetballer, 1973) (1973), een Schotse voetballer die uitkwam voor Clydebank, Grimsby, Mansfield en Hamilton Academical
 Jonny Walker (voetballer, 1974) (1974), een Amerikaanse voetbalkeeper
 Jonny Walker (rugby league, 1986), een Engelse rugbyspeler
 Johnnie Walker (wielrenner) (1987), een Australische wielrenner
 Jonny Walker (rugby league, 1988), een Engelse rugbyspeler
 Jonny Walker (motorrijder) (1991), een Engelse motorrijder
 John "Johnny" Walker, een Amerikaanse worstelaar, beter bekend als Mr. Wrestling II
 Johnnie Walker (coureur), een Australische coureur
 Johnny Walker (vechter) (1992), een Braziliaanse MMA-vechter

Overige personen 
 John Walker (kruidenier) (1805–1857), bekend als Johnnie, Schotse kruidenier en grondlegger van Johnnie Walker Scotch
 E. S. Johnny Walker (1911–2000), een Amerikaanse afgevaardigde van New Mexico

Overig 
 Johnnie Walker, een fictief karakter in de novel Kafka on the Shore (2002) van Haruki Murakami
 Johnny Walker, het karakter dat Mickey Rourke speelde in de film Homeboy (1988)
 Johnnie Walker (film), een Maleisische film met Mammooty
 Johnny Walker (bom), een bom in de Tweede Wereldoorlog, ingezet tegen schepen